1.- Diari que escrius cada dia, en el que expliques els fets que passen.

2.- Càlcul d'efemèrides: És el càlcul de les posicions dels astres, fonamentalment de cossos del sistema solar o satèl·lits de la Terra o dels planetes, en diferents instants i a partir dels elements de l'òrbita. Estes posicions no es poden expressar en distintes coordenades fonamentalment coordenades equatorials o coordenades eclíptiques.

3.- Conjunt de dades astronòmiques relatives a les posicions de cossos d'astres fonamentalment de cossos del sistema solar o satèl·lits de la Terra o dels planetes, en diferents instants. Estes dades es publiquen en Almanacs astronòmics  que per ser anuals s'anomenen anuaris astronòmics.

4.- En el cas d'estrelles variables les efemèrides és una fórmula que permet calcular el moment del mínim, per exemple.

5.- En el cas del disc del Sol, Lluna o planetes s'anomenen Efemèrides físiques a una taula o al càlcul de la posició del pol nord del Sol, de la fase d'un planeta, dels trànsits de la Gran Taca Vermella de Júpiter, etc.

6.- També rep este nom el càlcul d'un Eclipsi o dels fenòmens dels satèl·lits de Júpiter o Saturn.

Enllaços externs 

 Secció d'efemèrides del Reial Observatori de l'Armada (en castellà)
 Anuari de l'Observatori Astronòmic Nacional (en castellà)
 Efemèrides Solars (en català)

Òrbites